George S. Morrison (diplomate) (1830 ou 1831-1893), diplomate britannique. 
 George Ernest Morrison (1862–1920), aventurier australien 
 George Stephen Morrison (1919-2008), est un amiral de la marine des États-Unis.